Csehország
 Hlohovec, település a Břeclavi járásban
 Szlovákia
 Galgóc (szlovákul Hlohovec), város a Nagyszombati kerületben, a Galgóci járás székhelye